Claysville, une communauté non incorporée du comté de Marshall, en Alabama.
 , une communauté non incorporée du comté de Washington dans l'Indiana.
 , une communauté non incorporée du comté de Washington dans le Kentucky.
 , une communauté non incorporée du comté de Boone dans le Missouri.
 , une communauté non incorporée du comté de Clay dans le Missouri.
 , une communauté non incorporée du comté de Guernsey dans l'Ohio.
 Claysville, un borough du comté de Washington, en Pennsylvanie.
 , une communauté non incorporée du comté de Mineral en Virginie-Occidentale.

Voir aussi 
 Claysville est l'ancien nom de la ville de